ZK – tablice rejestracyjne pojazdów w Koszalinie
 ZK – skrót od zakład karny